Максим Владимирович Стоянов (род. 29 июня 1987 года, Бендеры) — российский актёр.

Биография 
Родился 29 июня 1987 года в городе Бендеры Молдавской ССР, в семье машиниста локомотивного депо. Кандидат в мастера спорта по боксу. Окончил Бендерский политехнический техникум по специальности «техник-строитель». В 2013 году окончил школу-студию МХАТ (мастерская К. А. Райкина).

С 2013 по 2018 год служил в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова.

В 2013 году Стоянов сыграл свою первую главную роль в полнометражном фильме «Комбинат „Надежда“», ставшем участником главного конкурса Роттердамского кинофестиваля. В дальнейшем он играл заметные роли в сериалах «Инквизитор», «Шифр», «Немцы» и других.

В 2018 году снялся в одной из главных ролей в фильме «Гив Ми Либерти», который стал участником программы «Двухнедельник режиссёров» Каннского кинофестиваля и кинофестиваля «Сандэнс». Работа Стоянова была высоко оценена как российскими, так и зарубежными кинокритиками. По мнению кинообозревателя газеты «The New York Times» Манолы Даргис, Стоянов заслуживал номинации на премию «Оскар» в категории «Лучший актёр второго плана». Джонатан Ромни («Film Comment»): «В роли Димы — Максим Стоянов, навевающий воспоминания о молодом, мощном Джеймсе Гандольфини; исполненный прыти под стать эльзасскому щенку, Стоянов источает концентрированную природную силу комической харизмы поистине космического масштаба, на существование и появление которой режиссёрам можно только молиться, в надежде на то, что она свалиться с неба, прямиком в актёрский состав их фильма». Анна Филиппова («КиноРепортёр»): «Аферист Дима — искатель счастья, недавно приехавший в Америку, с чьим появлением фильм приобретает динамику, благодаря которой его и хочется досмотреть до конца… Хайлайт фильма и ценная находка Михановского — харизматичный актёр Максим Стоянов». Егор Москвитин («РБК»): «Сыграв шумного и смешного русского афериста в „Гив ми либерти“ Кирилла Михановского (наполовину нашем, наполовину американском фильме, прогремевшем на „Сандэнсе-2019“ и затем повторенном в Каннах), Максим Стоянов вернулся на родину героем. Впрочем, героя в нём пока видят отчего-то только угрожающего и брутального, как Брандо. Возможно, недавняя роль в сложном сериале „Немцы“ это изменит».

В 2020 году Стоянов снялся в роли следователя в мини-сериале «Пропавшая».

Личная жизнь 
Женат на актрисе Виктории Корляковой. В 2015 году у супругов родилась дочь Ульяна.

Театральные работы 
 Театральный центр «На Страстном»
 Стэнли Ковальский — «Трамвай «Желание»», Т. Уильямс (2012, реж. Алексей Гуськов)

 Московский Художественный театр имени А. П. Чехова

 Макс — «Пьяные», И. А. Вырыпаев (2014, реж. Виктор Рыжаков)
 Козлов — «С любимыми не расставайтесь», А. М. Володин (2013, реж. Виктор Рыжаков)
 Лоуренс — «Пьяные», И. А. Вырыпаев (2014, реж. Виктор Рыжаков)
 Толстяк — «Зойкина квартира», М. А. Булгаков (2014, реж. Кирилл Серебренников)

Фильмография 

 2013 — Великий (короткометражный)
 2014 — Восьмёрка 
 2014 — Инквизитор — Тимур, криминалист
 2014 — Комбинат «Надежда» — Шкарупа, дембель
 2014 — Мент в законе-9 — Валерий Черкасов (Черкес)
 2015 — Пиковая дама: Чёрный обряд — врач
 2015 — Успех (короткометражный) — Николай Погорелов
 2016 — В зоне доступа любви — Макс
 2016 — Семейные обстоятельства — Егор
 2016 — Следователь Тихонов — Шкалик
 2017 — Адаптация 
 2017 — Близкие — следователь
 2017 — Демон революции
 2017 — Лавстори
 2017 — Нелюбовь — покупатель квартиры
 2017 — Парфюмерша-2 — Пётр, рыбак
 2017 — Хождение по мукам — Дмитро
 2018 — Ищейка-2 — Андрей Костицын
 2018 — Остаться в живых — Юрий Егоров
 2018 — Свадьбы и разводы — Вадик
 2018—2019 — Лучше, чем люди — Юрий
 2019 — Гадалка — Слава Кузнецов
 2019 — Гив Ми Либерти — Дима
 2019 — Ленин. Неизбежность 
 2019 — Преступление-2 — Баринов
 2019—2021 — Шифр — Вячеслав Агарин, сотрудник МУРа
 2020 — Калашников — лейтенант
 2020 — Немцы — Евгений Синицын («Жека»), сожитель Саши
 2020 — Обычная женщина-2 
 2020 — Цой — Лёха
 2021 — «Везёт» — Виталий
 2021 — Капитан Волконогов бежал — рабочий Лепендин 2021 — Пробуждение — Сергей Королев, генеральный директор фармацевтической фирмы 2021 — Пропавшая — Егор Малевич, следователь 2021 — Герда — Андрей 2022 — Орёл и решка. Кино — Миша, оператор 2022 — The Тёлки — Губин 2022 — MINSK
 2022 — Заключение — Рустам Бербоев 2022 — Алиса не может ждать — Серёжа''

Награды 
 2013 — премия «Золотой лист» в категории «Лучшая мужская роль» (Стэнли Ковальский в постановке «Трамвай Желание» реж. Алексей Гуськов)

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Московский Художественный театр имени Чехова